Lindhof ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Lindhof (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lindhof (Altmärkische Höhe), Wohnplatz in der Gemeinde Altmärkische Höhe, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Lindhof (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Lindhof (Diesdorf), Ortsteil der Gemeinde Diesdorf, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Lindhof (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lindhof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lindhof (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lindhof (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lindhof (Wüstung), Wüstung auf den Gemarkungen von Dimbach und Gerlachshausen, Landkreis Kitzingen, Bayern

in Österreich:
 Lindhof (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lindhof (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

in Polen:
 Lipnica, Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, ehemals Lindhof im Landkreis Briesen (Westpr.), siehe Dębowa Łąka

Siehe auch:
 Lindahof
 Lindenhof